Möllenbeck ist der Name folgender Orte:

 Möllenbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 
 Möllenbeck (bei Neustrelitz), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern 
 Möllenbeck (Rinteln), Ortsteil der Stadt Rinteln im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Kloster Möllenbeck, Kloster daselbst 
 Möllenbeck (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Möllenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Möllenbeck (* 1972), deutsche Diskuswerferin
 Everwin von Droste zu Möllenbeck (1592–1661), Gutsbesitzer aus der Familie Droste zu Hülshoff und Mitglied der Fruchbringenden Gesellschaft
 Irene Möllenbeck (* 1950), deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete (SPD)
 Michael Möllenbeck (1969–2022), deutscher Leichtathlet
 Thomas Möllenbeck (* 1966), deutscher Priester und Theologe